Cahan steht für:

Cahan (Albanien), Dorf in Nordostalbanien
Cahan (Orne), französische Gemeinde im Département Orne

Cahan ist der Familienname folgender Pesonen:

 Abraham Cahan, amerikanischer Journalist, Publizist und Schriftsteller
 Mendy Cahan, israelischer Literaturwissenschaftler
 David Cahan (* 1947), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker